(1964-), nageur italien,
  (1949-2015), footballeur italien, 
  (1951-), baryton italien, 
 Lucio Ceccarini (1930-2009), joueur de water-polo italien,
  (1819-1887), patriote italien, 
  (1972-), musicien italien, 
 Piero Ceccarini (1953-), arbitre italien,
 Sebastiano Ceccarini (1703-1783), peintre italien.

Patronyme italien